Valneva est une société de biotechnologies française, basée à Saint-Herblain dans la banlieue ouest de Nantes, spécialisée dans les vaccins contre les maladies engendrant des besoins médicaux importants et non satisfaits. Elle commercialise deux vaccins destinés aux voyageurs.

Elle conçoit un vaccin contre la Covid-19, un vaccin contre la maladie de Lyme, ainsi qu'un vaccin à injection unique contre le chikungunya.

Elle est cotée à la Bourse de Paris. Elle a été cotée de  à  à la Bourse de Vienne. Elle est membre du SBF 120 et du CAC Mid 60 depuis le .

Historique 

Le groupe Grimaud, spécialisé dans la génétique aviaire, avait souhaité développer une activité de biotechnologies qui visait notamment les vaccins utilisant des cellules de canard. C'est ainsi qu'a été créée en 1999 la société Vivalis SA, dont Franck Grimaud était le PDG.

Intercell était une société autrichienne, basée à Vienne, qui développait des vaccins :
 contre l'encéphalite japonaise (approuvé en Europe, Amérique et Australie) ;
 contre l'hépatite C (en essais cliniques phase II au moment de la fusion) ;
 et des patchs pour améliorer la prévention de la grippe (en essais cliniques phase II aux États-Unis au moment de la fusion).
Intercell était en difficultés financières en 2012.

Valneva a été créée en 2012-2013 par la fusion de Intercell et de Vivalis SA.

Le 9 avril 2021, Valneva a déposé une demande de cotation au NASDAQ.

En août 2021, la biotech francaise demande l'autorisation de son vaccin contre la Covid-19 au Royaume-Uni d'ici la fin de 2021. Elle a déjà signé un contrat avec le gouvernement britannique pour lui livrer 100 millions de doses d'ici à 2022.

En septembre 2021, le Royaume-Uni résilie son contrat avec Valneva, qui portait sur plus de 100 millions de doses de vaccin. Le cours de Bourse chute. Cependant, à la suite des résultats très positifs obtenus le mois suivant, l'action connait un rebond de près de 40 %.

Le 18 août 2022, Valneva SE a annoncé que le département américain de la Défense (« DoD ») a retiré son option d'achat sur le contrat de fourniture du vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro, estimant que son propre stock était suffisant pour couvrir ses besoins. La société perd un contrat d'une valeur de plus de 30 millions d'euros mais ne s'attend pas à ce que la décision affecte ses projections financières pour 2022.

Produits

Vaccins commercialisés 
Valneva concentre ses efforts sur les vaccins de voyage, sur lesquels les marges sont élevées. Elle commercialise Ixiaro, un vaccin contre l'encéphalite japonaise (Europe, Amérique et Australie) et Dukoral, un vaccin contre le choléra (Europe, Amérique et Australie).

Vaccin contre la Covid-19 

La société développe le vaccin VLA2001 contre la Covid-19. Il s'agit du principal vaccin européen à base de virus entier inactivé. 
Les essais cliniques de phase I / II ont donné de très bons résultats, et les essais de phase III ont débuté au  trimestre 2021.

La production d'anticorps est supérieure à celle du vaccin d'AstraZenaca. L'examen par l'Agence Européenne du Médicament est prévu au  trimestre 2022.

Ce vaccin fait l'objet d'une pré-commande de 60 millions de doses du gouvernement britannique, le prix étant de 470 millions d'euros. Une commande ferme britannique de 100 millions de doses de VLA2001 est passée fin janvier 2021. Les premières livraisons sont prévues vers le  novembre 2021. Valneva s'est engagé à fournir un maximum de 200 millions de doses avant fin 2022. La commande est annulée par le gouvernement britannique le .

Début 2021, l'Union européenne essaie d'obtenir 100 millions de doses de VLA2001. Toutefois, le 20 avril 2021, en l’absence d’accord d'approvisionnement avec la Commission européenne, Valneva annonce se tourner vers des discussions pays par pays. La Commission aurait en effet demandé la garantie que le gouvernement britannique autorisera la diffusion du vaccin en Europe quand bien même tous les Britanniques ne seraient pas encore vaccinés, garantie que l'entreprise n'est pas en mesure de fournir. Le , la presse annonce une commande de l'Union européenne à Valneva pour la livraison de  de doses au cours des deux prochaines années, dont environ  de flacons en 2022.

La production est prévue en Écosse et la mise en flacons en Suède.

Autres vaccins en développement 
Outre le vaccin contre la Covid-19, 4 candidats vaccins sont en développement :
 Vaccin contre le chikungunya : le VLA 1553 a donné une immunité totale sur 120 personnes testées. Il est en phase III d'essais cliniques et pourrait être approuvé vers 2022. La FDA l'a classé Fast Track en  et l'Agence Européenne des Médicaments l'a classé en PRIME (PRIority MEdicines) en .
 Vaccin contre la maladie de Lyme : le VLA15, en phase II d'essais cliniques, pourrait être prêt vers 2024. Pfizer verse 130 millions d'euros pour disposer d'une licence et assurer le développement et la commercialisation.
 Vaccin contre Clostridioides difficile : la phase II d'essais cliniques est terminée.
 Vaccin contre le virus Zika : la phase I est achevée.
Certains de ses candidats vaccins ont échoué lors des essais cliniques : 
 VLA43, un vaccin contre une maladie nosocomiale, l'infection à Pseudomonas aeruginosa, co-développé avec GSK et abandonné en  après des essais de  décevants ;
 V710, un vaccin contre Staphylococcus aureus (en collaboration avec Merck) ;
 IC41, un vaccin contre l'hépatite C.

Notes et références

Liens externes 
 

Entreprise pharmaceutique ayant son siège en France
Entreprise du CAC Small
Entreprise de biotechnologie ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège en Loire-Atlantique
Saint-Herblain